Woman kan syfta på:

Woman (sång) – en sång av John Lennon.
Woman (sång av Wolfmother) – en sång av Wolfmother
Woman (album av Samantha Mumba)
Woman (album av Burt Bacharach)
Oh, Pretty Woman – en sång
Pretty Woman – en film